Алексей Мокринский:
 Мокринский, Алексей Павлович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Мокринский, Алексей Семёнович ((1907—1943) — красноармеец и участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).